De Oberliga Hamburg 2017/18 was het 73ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. 

TuS Dassendorf werd voor de vijfde opeenvolgende keer kampioen. Enkel Teutonia Ottensen vroeg een licentie aan voor de Regionalliga. De club nam deel aan de promotie-eindronde en verloor daar alle wedstrijden.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2017/18